

Architettura 
 Old Rhinebeck Aerodrome – museo dell'omonima città statunitense

Geografia 
Stati Uniti d'America
 Rhinebeck – città dello stato di New York
 Rhinebeck – villaggio dello stato di New York